Chefinspekteur bezeichnet:
 den Chefinspekteur der Deutschen Volkspolizei
 den Chefinspekteur der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik
 den Chefinspekteur des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland im Botschaftsrang